Barroco - Arte Barroca
Barroco (música) - Música Barroca
Barroco na literatura brasileira - Literatura Barroca Brasileira
Barroco na literatura portuguesa - Literatura Barroca Portuguesa
Barroco (período) - período barroco sob aspecto político e histórico
Barroco Brasileiro - Barroco no Brasil

Desambiguação